Белан () — місто в Румунії, у повіті Харгіта.
 Белан () — комуна в Румунії, у повіті Селаж.
 Белан () — село в Румунії, у повіті Селаж. Адміністративний центр комуни Белан.